Kielen steht für:
 Kehlen (Luxemburg), ein luxemburgischer Ort
 Kielen, bis 1938 Kiehlen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945 Kile (Kalinowo), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 das Kielholen, eine Strafe in der Seefahrt

Siehe auch:
 Kiehlen